

Див. також 
 Адміністративний поділ Перу
 Перу

Примітки 

 
Списки:Перу
Перу